ФК «Ювентус» у сезоні 1926—1927 — сезон італійського футбольного клубу «Ювентус».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Група А

Фінальний турнір

Кубок Італії

Товариські матчі 

 26.09.1926, «Мілан» — «Ювентус» — 1-2
 01.11.1926, «Торіно» — «Ювентус» — 1-2
 12.12.1926, «Ювентус» — «Торіно» — 2-2 (Кубок Бараттії)
 24.04.1927, «Ювентус» — Збірна Мілана — 2-3
 29.05.1927, «Альбезе» — «Ювентус» — 2-2
 16.06.1927, Новара — «Ювентус» — 3-3

Примітки

Посилання 
 
 

1926–1927
Ювентус